Le Championnat d'Italie de football 1989-1990 est la  de la compétition qui fut remportée par le SSC Naples.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Italie
Italie
Championnat Italie Football 1989-1990 Serie A
Championnat Italie Football 1989-1990 Serie A